AFF Suzuki Cup 2010 года — 8-й розыгрыш чемпионата АСЕАН по футболу. Финальный турнир проходил 1 — 29 декабря 2010 года в Индонезии и Вьетнаме. Действующим чемпионом был Вьетнам.

Квалификационный турнир 
Из 12 стран — участниц Федерации футбола АСЕАН (АФФ) к розыгрышу были допущены 10. (Футбольная ассоциация Брунея была на тот момент дисквалифицирована ФИФА из-за вмешательства правительства этой страны в деятельность ассоциации, а Футбольная федерация Австралии не подавала заявку на участие). Сборные Вьетнама и Индонезии как хозяйки финального турнира (а сборная Вьетнама ещё и как победитель предыдущего розыгрыша) были освобождены от квалификационных игр. Кроме них напрямую в финальный турнир (согласно рейтингу АФФ) попали сборные Малайзии, Мьянмы, Сингапура и Таиланда. Оставшиеся 4 сборные (Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос и Филиппины) играли между собой однокруговой турнир, победитель которого, а также команда, занявшая второе место, получали путёвку в финальный раунд.

Матчи отборочного турнира проходили в Лаосе, на столичном Новом национальном стадионе.

Финальный турнир

Участники 
 
 
  — победитель отборочного турнира
 
 
 
 
  — второе место в отборочном турнире

Стадионы

Регламент 
8 команд-участниц были разделены на две группы по 4 команды в каждой. В этих группах состоялись однокруговые турниры. Две лучшие команды из каждой группы попадали в стадию плей-офф.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Стадия плей-офф

Полуфиналы 

Примечание
  ФИЛ: По регламенту первый матч должен был играться на Филиппинах. Однако из-за отсутствия стадиона, который соответствовал бы стандартам АФФ оба полуфинальных матча проводились в Индонезии.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата АСЕАН
 Официальный сайт турнира 2010 года
 Официальный сайт АФФ

Футбол в Азии в 2010 году
Чемпионат АСЕАН по футболу
Декабрь 2010 года
Спорт в Индонезии в 2010 году
2010 год во Вьетнаме
Международные соревнования по футболу в Индонезии
Международные соревнования по футболу во Вьетнаме